Sergio Fernández Álvarez (1975-), futbolista lleonès.
 Sergio Fernández González (1977-), futbolista asturià.